Imperiale – nobile famiglia della Repubblica di Genova.
 Imperiale – la parte superiore della cassa un rotabile ferroviario
 Imperiale – il piano superiore di un autobus o diligenza
 Imperiale – moneta russa
Giuseppe Imperiale, (1897-1964) – politico italiano